Denumirea de Moreni se poate referi la:

Localități în România 
 Moreni, un oraș din județul Dâmbovița
 Moreni, Iași
 Moreni, Neamț
 Moreni, Vaslui
 Moreni, Dolj

Altele 
 CS Flacăra Moreni
 Mănăstirea Moreni
 Biserica de lemn din Moreni

Vezi și 
 Moara (dezambiguizare)

Toponime românești